sprzęt laboratoryjny
 aparatura chemiczna (przemysł)